I hockey under sommer-OL 2008  bliver der konkurreret om to olympiske titler i hockey under Sommer-OL 2008 i Beijing, én for kvinder og én for mænd. Turneringerne bliver afholdt i perioden 10. til 23. august.

Mænd

Indledende Runde 
De to øverste fra hver gruppe, går videre til semifinalerne.

Gruppe A

Gruppe B

Mændenes Semifinaler

Bronzekamp

Finale 

Hockey under sommer-OL
Sportsgrene under sommer-OL 2008